Kožlje est un toponyme qui peut désigner :
Kožlje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kožlje, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška.